Aardrijkskunde
 Lambrecht, stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Sankt Lambrecht, gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken

Bouwwerk
 Stift Sankt Lambrecht, klooster in Sankt Lambrecht in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken

Godsdienst
 Lambrecht of Lambertus van Maastricht, bisschop van Maastricht en heilige

Personen met de achternaam Lambrecht
 Annick Lambrecht, Belgisch politica
 Arthur Lambrecht, Belgisch kunstschilder
 Bart Lambrecht, Belgisch arts en immunoloog
 Bjorg Lambrecht, Belgisch wielrenner
 Christophe Lambrecht, Belgisch presentator
 Constant Lambrecht, Belgisch kunstschilder
 Eugeen Lambrecht, Belgisch vakbondsman
 Félix Lambrecht, Frans politicus
 Fernand Lambrecht, Belgisch dichter en schrijver
 Hendrik Karel Lambrecht, Belgisch bisschop
 Jef Lambrecht, Belgisch journalist
 Johan Lambrecht, Belgisch econoom en hoogleraar
 Joos Lambrecht, Vlaams drukker, lettersnijder en taalkundige
 Jozef Lambrecht, Belgisch politicus
 Mathias Lambrecht, Vlaams bisschop
 Roger Lambrecht, Belgisch ondernemer en voetbalclubvoorzitter
 Roger Lambrecht, Belgisch wielrenner
 Tim Lambrecht, Belgisch basketballer
 Victor Lambrecht, Belgisch advocaat en Vlaams activist

Voornaam
 Lambrecht, een jongensnaam

Zie ook 
 Lambrechts (doorverwijspagina)